Eragon – romanzo di Christopher Paolini del 2002, primo capitolo della saga Ciclo dell'eredità
 Eragon – film del 2006 diretto da Stefen Fangmeier 
 Eragon – personaggio protagonista del Ciclo dell'eredità
 Eragon – elfo immaginario nel Ciclo dell'Eredità
 Eragon - videogioco del 2006